Андреа Гамис Перес (, ; род. 31 октября 1992 года, Каракас, Венесуэла) — венесуэльская теннисистка.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (13) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (46)

Победы (30)

Поражения (16)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Венесуэлы